Cette liste de langues rassemble les langues naturelles et langues construites, qu'elles soient vivantes ou mortes. Elle est arbitrairement limitée aux langues possédant un code ISO 639-3.

La  propose une liste plus complète mais moins détaillée.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S 

 sarmate
 sassarien
 savoyard
 saxon occidental (dialecte de vieil anglais)
 scots
 scythe
 sélonien
 sémigalien
 sena du Mozambique
 sena du Malawi
 sénoufo
 serbe
 sercquiais
 sérère
 setswana
 shi ou mashi
 shibushi
 shimaore
 shimwali
 shindzuani
 shingazidja
 shona
 sicilien
 sicule
 sidama
 sindarin
 sindhi
 singhalais
 sira ou échira
 skalvien
 
 slovaque
 slovène
 slovince, ou vieux poméranien
 sogdien
 somali
 songhaï
 soninké
 sorabe
 soranî (kurde)
 sotho du Nord
 sotho du Sud (sesotho)
 souabe
 sranan (créole surinamien)
 sudovien ou yotvingien
 suédois
 suève
 sumérien
 susquehannock
 swahili
 swati

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références

Voir aussi 
 ISO 639